NeXTStep (system operacyjny)
 Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP)